Les Jem'hadars sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire du Quadrant Gamma. Ce sont les soldats du Dominion.

Physiologie 
Créés artificiellement pour combattre, les Fondateurs les ont dotés d'une dépendance à une drogue, la « blanche » ou kétracel, afin d'accroître leur emprise. Le rôle des Vortas est de diriger les Jem'hadars et de les approvisionner en « ketracel ». Cette drogue est en effet le seul composant nécessaire à la survie d'un Jem'hadar, il n'a besoin ni d'eau, ni de nourriture.

Les Jem'hadars deviennent adulte en quelques jours. Cela est dû à une programmation génétique de la part des fondateurs, afin que l'individu jem'hadar soit apte à combattre le plus tôt possible après sa naissance.

Ils vivent rarement plus de dix ans. Ils n'ont pas de nom et sont appelés en fonction de l'ordre de succession pour remplacer leur chef (numéro 1). Ainsi, son remplaçant officiel est numéro 2, celui qui le suit numéro 3 etc. Quand ils changent de rang, ils changent de nom.

Culture 
De par leur nature belliqueuse, les soldats du Dominion sont de terribles combattants. Ils disposent de plus de la capacité de se rendre invisibles. Bien qu'ils respectent les braves combattants comme les Klingons, les Jem'hadars sont persuadés d'être supérieurs aux autres espèces comme les Humains. En outre, il n'hésitent pas à aller jusqu'au bout au combat. Ainsi, quand Starfleet envoya lUSS Odyssey pour secourir le Commandeur Sisko, les Jem'Hadar parvinrent à neutraliser sans mal le vaisseau de la Fédération, mais un de leurs croiseurs alla malgré tout éperonner lOdyssey, les deux vaisseaux se détruisant mutuellement, rien que pour montrer de quoi ils étaient capables.

Enfin, les Jem'hadars considèrent qu'ils rachètent leur vie dans la victoire. Il se considèrent en effet comme mort au début d'une bataille. D'ailleurs la devise jem'hadar est: "L'obéissance mène à la victoire, et la victoire c'est la vie. " Ce peuple peut donc s'apparenter au soldat par excellence.

Espèce extraterrestre de Star Trek